Hormuzaki ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Hormuzaki (1811–1869), österreichisch-rumänischer Jurist und Politiker
 Constantin von Hormuzaki (1862–1937), österreichisch-rumänischer Naturwissenschaftler, Jurist und Politiker

 Georgeta Hurmuzachi (* 1936), rumänische Turnerin